Томбукту:

 Томбукту — город на севере центральной части Мали.
 Томбукту — область в Мали.
 Томбукту — один из диалектов/языков юго-западной туарегской группы туарегской ветви берберской семьи языков.